Маск () — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Маск, Джастин (род. 1972) — канадская писательница.
 Маск, Илон (род. 1971) — американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор; долларовый миллиардер.
 Маск, Кимбал (род. 1972) — канадско-южноафриканский предприниматель, ресторатор и шеф-повар.
 Маск, Мэй (род. 1948) — канадско-южноафриканская модель.
 Маск, Тоска (род. 1974) — канадско-американский режиссёр, продюсер, исполнительный продюсер.

См. также 
 Такседо Маск — персонаж и основной мужской герой метасерии «Сейлор Мун».
 Маска (значения)
 Маски